Гуараси:

 Гуараси (Парана) — муниципалитет в Бразилии.
 Гуараси (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии.